Bernhard Langenbeck ist der Name folgender Personen:

* Bernhard von Langenbeck (1810–1887), deutscher Chirurg
 Bernhard Langenbeck (Mediziner, 1895) (1895–1964), deutscher Hals-Nasen-Ohren-Arzt